Hitch Trailblazer è il terzo protagonista della quinta generazione della linea di giocattoli My Little Pony ed è stato introdotto per la prima volta nel film My Little Pony: una nuova generazione. Pony terrestre originario di Maretime Bay, è lo sceriffo della città ed è un amico d'infanzia di Sunny. Primo personaggio maschile ad essere uno dei personaggi principali, è il terzo membro dei ‘‘Mane 5’’.

Personalità 
Hitch è premuroso e si impegna sempre ad aiutare tutti i pony in quanto sceriffo di Maretime Bay. Secondo il sito ufficiale, adora ascoltare la musica.

Note

My Little Pony